Иван Барш:
 Барш, Иван Иванович (?—1823) — капитан 1-го ранга, участник Наполеоновских войн, командир линкора «Всеволод».
 Барш, Иван Яковлевич (1728—1806) — адмирал, главный командир Архангельского порта.